Winkie – città dell'Australia
Winkie – popolazione presente ne Il meraviglioso mago di Oz e nelle opere correlate
Winkie – romanzo di Clifford Chase del 2006